Kershaw kan som auktorsförkortning betyda:

 James Andrew Kershaw
 E.M. Kershaw

Robotskapade auktorsförkortningar